Gheorghe Popescu se poate referi la
Gheorghe Popescu sau Gică Popescu (n. 9 octombrie 1967), jucător de fotbal
Gheorghe Popescu, jucător de fotbal între 1930-1950
Gheorghe Popescu, regizorul filmului Năpasta (1928)
Gheorghe Popescu, general
Gheorghe Popescu-Ciocănel, pilot de aviație
Gheorghe Popescu Docan, jurist